Хало́н  (, ) — река на севере Испании, правый приток реки Эбро.

География 
Длина — 224 км, площадь бассейна — 9338 км².
Берёт начало в провинции Сория (муниципалитет Мединасели), у восточного края хребта Сьерра-Министра на высоте 1220 метров над уровнем моря.

Протекает по территории провинций Сория и Сарагоса в северо-восточном направлении. К югу от города Калатаюд в Халон, с правой стороны, впадает река Хилока (), являющаяся наиболее значимым его притоком.
Впадает в Эбро в муниципалитете Торрес-де-Беррельен, к северо-западу от Сарагосы.

Экономическое значение 
Ещё в римскую эпоху долина реки Халон являлась важным транспортным путём, соединяющим центр и северо-восток Испании. В XX веке по ней была проложена железная дорога, соединяющая Мадрид с Сарагосой. Воды реки традиционно используются для нужд сельского хозяйства.

Притоки 
 Хилока
 
 
 Пьедра

Примечания

Литература 
 Manrique Romero, Alberto (1999).El Alto Jalón. Valladolid, España: Ámbito Ediciones.

Притоки Эбро
Реки Арагона
Реки Кастилии-Ла-Манчи